Adagoi (Valpaços), aldeia da freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, concelho de Valpaços, Portugal
Adagoi (Vila Pouca de Aguiar), aldeia da freguesia de São João Baptista de Capeludos, Vila Pouca de Aguiar, Portugal